Хесус Мария Переда Руиз де Томино (; 15 июня 1938 — 27 сентября 2011) — испанский футболист, полузащитник. Чемпион Европы 1964 года в составе сборной Испании.

Карьера 
Переда родился в Медине-де-Помар, Бургос, Кастилия и Леон. Однако, рос и воспитывался в Вальмаседе, Страна Басков. Переда был капитаном провинциальных юношеских команд. Он начал свою карьеру в «Индаучу», а затем перешёл в «Реал Мадрид».

В футболке «сливочных» Переда появился только в двух играх Ла Лиги, забив один гол в матче против «Реал Сарагоса». Во время его пребывания в испанской столице, он также был отдан в аренду в «Вальядолид». В 1959 году Хесус перешёл в «Севилью», за которую в первом сезоне забил 11 голов. 

Летом 1961 года Переда присоединился к «Барселоне» и сыграл в 293 официальных матчах в течение восьми лет, забив 104 гола. За это время он дважды выиграл Кубок Испании, забив первый гол в финале Кубка 1963 года.

В возрасте 31 года он присоединился к «Сабаделю», в котором  выходил на замену. Завершил свою игровую карьеру Переда в «Мальорке».

В сезоне 1995/1996 в «Хересе» Переда единственный раз работал в качестве главного тренера на клубном уровне. 

Он сыграл 15 матчей за сборную Испании и забил 6 голов. Переда начал свою карьеру в сборной 15 мая 1960 в Испании в матче против сборной Англии. В 1964 году он выиграл чемпионат Европы. Хесус в последний раз сыграл за сборную 27 октября 1968 в матче против сборной Югославии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Кубок европейских чемпионов: 1957/1958
 Чемпионат Испании по футболу: 1957/1958
 Кубок ярмарок/Кубок УЕФА: 1965/1966,
 Кубок Испании: 1962/1963, 1967/1968
 Чемпионата Европы: 1964
Личные

 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1964 (2 гола)

Примечания

Ссылки 
BDFutbol player profile
BDFutbol coach profile
National team data 

FC Barcelona archives 
FC Barcelona profile

Футболисты Испании
Футбольные тренеры Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Индаучу»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК «Мальорка»